Виллем ван де Вельде:

 Виллем ван де Велде Старший (1612—1693) — нидерландский художник-маринист
 Виллем ван де Велде Младший (1633—1707) — нидерландский художник-маринист, сын Виллема ван де Велде Старшего

См. также 
 Ван де Велде